Grote Raad van Mechelen (ook wel Grote Raad der Nederlanden of le grand conseil des Pays-Bas)
 Grote Raad van Genua

Grote Raad (Duits: Grosser Rat, Frans: Grand Conseil, Italiaans: Gran Consiglio, Reto-Romaans: Cussegl grond) wordt in Zwitserland gebruikt voor sommige kantonsparlementen, zie: Grote Raad (Zwitserland).
 Grote Raad van Aargau
 Grote Raad van Appenzell Innerrhoden
 Grote Raad van Bazel-Stad
 Grote Raad van Bern
 Grote Raad van Fribourg
 Grote Raad van Genève
 Grote Raad van Graubünden
 Grote Raad van Luzern
 Grote Raad van Neuchâtel
 Grote Raad van Thurgau
 Gran Consiglio van Ticino
 Grote Raad van Vaud
 Grote Raad van Wallis